Palau Comtal de Barcelona, residència dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó
 Palau Comtal de Centelles, monument del municipi de Centelles (Osona)
 Palau Comtal de Cocentaina, palau renaixentista a la població de Cocentaina (el Comtat, País Valencià)
 Palau Comtal d'Oliva, edifici al municipi d'Oliva (la Safor, País Valencià) 
 Palau comtal de Vilamajor (Vallès Oriental, Catalunya)
 Palau dels Comtes d'Azahara, monument al municipi de Falset (Priorat) 
 Palau dels Comtes de Cervelló, edifici a la localitat d'Anna (Canal de Navarrès, País Valencià).
 Palau dels Comtes d'Empúries, monument del municipi de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) 
 Palau dels comtes d'Olocau, edifici d'Olocau a la comarca valenciana del Camp de Túria
 Palau dels Comtes de Vilapaterna, edifici d'estil barroc i neoclàssic al centre de la població de Paterna (Horta Oest, País Valencià)
 Torre del Palau dels Comtes de Cirat, construcció d'origen medieval al centre de Cirat (Alt Millars, País Valencià)